

Cinema e televisione 
 Una vita - Il dramma di una sposa (Une vie) – film del 1958 diretto da Alexandre Astruc
 Une vie – film per la televisione del 2005 diretto da Élisabeth Rappeneau
 Una vita - Une vie (Une vie) – film del 2016 diretto da Stéphane Brizé
 Une vie – serie televisiva canadese del 1982-1985

Letteratura 
 Una vita (Une vie) – romanzo di Guy de Maupassant del 1883
 Une vie – autobiografia di Simone Veil

Musica 
 Une vie – album di Dalida del 1971
 Une vie – album di Isabelle Aubret del 1979
 Une vie – album di Jo Lemaire del 1999
 Une vie – singolo di Maria Schell del 1958
 Une vie (20 ans déjà) – album postumo pubblicato in formato cofanetto di Dalida del 2007